A Mir állandó személyzetének nevei Mir EO-N, minden személyzetváltás után eggyel nő. Időpont: 1986–2000.

Források

MIR expeditions

Kapcsolódó szócikkek 

Mir
Emberes űrrepülések
A Nemzetközi Űrállomás személyzetei

Űrhajósok
Mir-program